

Media
 La Voz de Asturias, een krant in de Spaanse regio Asturië
 La Voz de Avilés, een krant in de Spaanse stad Avilés in de regio Asturië
 La Voz de Galicia, een krant in de Spaanse regio Galicië
 La Voz (Madrid), een voormalige krant uit de Spaanse hoofdstad Madrid

Muziek
 Bijnaam van zanger Felipe Rodriguez (1926-1999)
 La Voz (album), een album uit 1975 van de Puerto Ricaanse zanger Héctor Lavoe

Spaanstalige versies van het televisieprogramma The Voice
 La Voz (Argentinie)
 La Voz (Colombia)
 La Voz (Mexico)
 La Voz (Spanje)
 La Voz (Verenigde Staten)